Здесь представлен спи́сок мэ́ров Ка́лгари (Альберта, Канада).

Ссылки 
 Биографии калгарийских мэров на веб-странице города Калгари
 Hunter F. The Mayors and Councils of The Corporation of Calgary.

 
Мэры
Калгари